Panbos kan verwijzen naar:

De Pan van Persijn, ook wel Panbos,  bij Katwijk
Panbos en Tannenberg, in de gemeente Zeist